Miejscowości o tej nazwie:
 Ucar – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra
 Ucar – miasto w centralnym Azerbejdżanie

Osoby o tym nazwisku:
 Jaime Ucar – urugwajski szermierz
 Ümmühan Ucar – turecka sztangistka